Чемпионат Европы по фигурному катанию 1988 года проходил с 12 по 17 января 1988 года в Праге, Чехословакия. Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель СССР Александр Фадеев. У женщин вновь победила представительница ГДР Катарина Витт. Среди пар победу одержали представители СССР Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, в танцах чемпионами Европы вновь стали представители СССР Наталья Бестемьянова и Андрей Букин.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы 

 * WD = Снялись с соревнования

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Праге
1988 год в фигурном катании
Европа
Международные соревнования по фигурному катанию в Чехословакии
Январь 1988 года
Чемпионаты Европы в 1988 году
Чемпионаты Европы в Чехословакии